Kentrogonida är en ordning av kräftdjur. Kentrogonida ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Kentrogonida 50 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rotfotingar
Kentrogonida